Raoul is een Franse naam die kan verwijzen naar:
 Raoul (musketier), personage uit het boek De Vicomte van Bragelonne
 Raoul (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia.
 Raoul (The Automatic), single van The Automatic.
 Raouleiland, eiland van de Kermadeceilanden, Nieuw-Zeeland.
 Raoul Hedebouw, marxistisch politicus voor PVDA (PTB).
 Raoul (voornaam), jongensnaam